Borghausen bezeichnet

einen Ortsteil der Stadt Attendorn in Nordrhein-Westfalen, siehe Borghausen (Attendorn)
einen Ortsteil der Gemeinde Bestwig in Nordrhein-Westfalen, siehe Borghausen (Bestwig)
eine Burgruine auf dem Gebiet der Stadt Attendorn in Nordrhein-Westfalen, siehe Burg Borghausen
ein Gut auf dem Gebiet von Welver-Berwicke in Nordrhein-Westfalen, siehe Haus Borghausen
Siehe auch:
Borkhausen
Burghausen